Лабарр () — французская фамилия.

 Лабарр, Андре де (1749—1794) — французский военачальник.
 Лабарр, Луи (1810—1892) — бельгийский публицист, радикал.
 Лабарр, Теодор (1805—1870) — французский арфист и композитор.
 Лабарр, Элуа (1764–1833) – французский архитектор.

См. также 
 Лабарр де Бомарше, Антуан де